Périère est un patronyme porté par :

 Odon (Eudes II) de la Périère : abbé de Cluny au , de 1423 à 1456
 Dominique Deville de Périère (1956- ), odontologiste française et présidente de l'université Montpellier 1
 Lothar von Arnauld de la Perière (1886-1941) officier de marine allemand, as de la guerre sous-marine durant la première Guerre mondiale.

Notes

Voir aussi 
 Perrières

Periere